Roveto ima više značenja:
 Roveto, Cosenza
 Roveto, Perugia